Octopus
 Octopus (álbum do Gentle Giant)
 Octopus (filme)
 Octopus (iate)

Desambiguação